Die Saison 2015 der Volleyball-Europaliga war die zwölfte Ausgabe des Wettbewerbs für Männer- und die siebte für Frauenmannschaften. Die Männer spielten vom 3. Juli bis zum 16. August 2015, während die Spiele der Frauen zwischen dem 31. Juli und dem 6. September stattfanden.

Männer

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften ausgetragen. Innerhalb von sechs Wochen trafen sich die Mannschaften einmal für zwei Spiele an einem Ort, wobei die Länder mit höherem Ranglistenplatz drei Heimspiele erhielten. Die Gruppensieger, der beste Gruppenzweite, sowie Gastgeber Polen qualifizierten sich für das Final Four.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand am 13. und 14. August in Wałbrzych (Polen) statt.

Frauen

Modus 
Die Vorrunde wurde in einer Gruppe von sechs Mannschaften ausgetragen. Innerhalb von fünf Wochen trafen sich die Mannschaften einmal für zwei Spiele an einem Ort, wobei die Länder mit höherem Ranglistenplatz drei Heimspiele erhielten. Die vier besten Mannschaften qualifizierten sich für das Final Four.

Vorrunde

Finalrunde 
Die Finalrunde fand zwischen dem 3. und 13. September in statt.

Weblinks 
 Wettbewerb der Männer bei der CEV (englisch)
 Wettbewerb der Frauen bei der CEV (englisch)

2015
Europaliga